Javorje (Brdovec), een plaats in de Kroatische gemeente Brdovec
 Javorje (Črna na Koroškem), een plaats in de Sloveense gemeente Črna na Koroškem
 Javorje (Gorenja vas - Poljane), een plaats in de Sloveense gemeente Gorenja vas - Poljane
 Javorje (Hrpelje - Kozina), een plaats in de Sloveense gemeente Hrpelje-Kozina
 Javorje (Novi Vinodolski), een plaats in de Kroatische gemeente Novi Vinodolski
 Javorje (Šentjur), een plaats in de Sloveense gemeente Šentjur
 Javorje (Šmartno pri Litiji), een plaats in de Sloveense gemeente Šmartno pri Litiji
 Javorje (Velike Lašče), een plaats in de Sloveense gemeente Velike Laščee
 Javorje (Vlasotince), een plaats in de Servische gemeente Vlasotince